Карасу (Западный Евфрат, в верховье Карасу-Нехри; ) — река на востоке Турции, правая составляющая Евфрата. Длина Карасу — 470 км, площадь бассейна 22 тыс. км².

Берёт начало у поселения Кизил-Килиса на высоте около 2125 м. Протекает по ущелью до поселения Тафта, где вытекает в долину города Эрзурум. Река в долине спрямлена, старое русло обезвожено и частично заполнено озёрами-старицами.

У города Илыджа Карасу принимает слева крупный приток — Пулур, после чего покидает равнину Эрзум-Оваси и вновь течёт по ущелью.

Весеннее половодье, летняя межень. Осуществляется сплав леса.

Притоки 

 Карасу
 → Бююк-Дере
 ← водоток от слияния Йонджаларына и Куюбаши
 → Авшин
 → Мычкар
 → Дорум
 → Чарак

 → Гёк

 → Перчкому
 → Эскикей

 ← Пийик
 ← Сарыбаба
 ← Шейхверни

 → Кагдарич
 → Серимечай
 ← Ийидере
 ← Пулур
 → Шорак
 → Бадишен
 → Делиджечай
 ← Кечкин-Су
 Карасу-Нехри
 → Думлу-Су

Примечания

Литература 
 

Притоки Евфрата
Реки ила Элязыг
Водные объекты ила Эрзинджан
Реки ила Эрзурум